Szent Liga elnevezéssel több szövetséget is megkötöttek a történelem folyamán.
A „szent” jelző a pápai állam közreműködését jelezte.

 Szent Liga (1332): Keresztény szövetség a török terjeszkedés ellen.
 Itáliai Liga (1454): Észak-itáliai városállamok védelmi szövetsége, 1455-ben V. Miklós pápa is aláírta.
 Szent Liga (1495): A „Velencei Liga” néven is ismert Szent Ligát 1495-ben VI. Sándor pápa hozta létre, az itáliai francia benyomulás elleni harcra.
 Cambrai-i liga (1508): II. Gyula pápa által megszervezett Velence-ellenes katonai szövetség (Franciaország részvételével).
 Szent Liga (1511): A cambrai-i ligából kivált II. Gyula pápa által létrehozott franciaellenes szövetség (a Velencei Köztársaság részvételével).
 Szent Liga (1538): Rövid életű szövetség, amelyet III. Pál pápa hívott egybe.
 Szent Liga (1571): V. Piusz pápa által létrehozott szövetség a törökök ellen, legnagyobb hadi sikere a lepantói tengeri győzelem volt.
 Szent Liga (1593): VIII. Kelemen pápa hozta létre a törökök ellen.
 Szent Liga (1684): Törökellenes szövetség XI. Ince pápa kezdeményezésére.

Hasonló elnevezések 
Katolikus Liga (egyértelműsítő lap)
Szent Szövetség

Katonai szövetségek